Луцій Пінарій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Пінаріїв:
 Луцій Пінарій Мамерцін Руф — консул 472 року до н. е.
 Луцій Пінарій Мамерцін — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 432 року до н. е.
 Луцій Пінарій Натта — начальник кінноти 363 року до н. е.
 Луцій Пінарій Скарп — префект у 42 році до н. е.

Див. також 
 Пінарії